A 23 105-ös számú mellékút egy öt számjegyű országos közút Nógrád megyében. A 2304-es útból ágazik ki, annak 4+800-as kilométerszelvénye közelében, észak felé. Csak Rónafalu városrészbe vezet, ahol a végpontja közelében található a Mogyorósi-kilátó is.

Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 320 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 26. 

23105
23105